Filiżanka – polski film dokumentalny w formie reportażu z 2009 roku w reżyserii Grzegorza Artmana, Armanda Urbaniaka i Agnieszki Bojanowskiej.

Obsada 
 Grzegorz Artman
 Joanna Kasperek
i inni.

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 Podróż sentymentalna – recenzja filmu w serwisie www.filmweb.pl

Polskie filmy z 2009 roku
Polskie filmy dokumentalne